Luccombe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Luccombe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wight
 East Chelborough – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset